Платформа HTC Himalaya представляет собой коммуникатор  на основе операционной системы Microsoft Windows Mobile, разработанный тайваньской компанией High Tech Computer Corporation.

Выпускался под марками: Qtek 2020, T-Mobile MDA II, i-mate Pocket PC Phone Edition, O2 Xda II, Orange SPV M1000, Dopod 696, Dopod 696i, Vodafone VPA, Telefonica TSM500, Krome Navigator F1.

Характеристики
 Вес: 190 г
 Связь: GSM 900/1800/1900 МГц, GPRS (Multi-slot Class 10)
 Процессор: Intel XScale PXA263 (400 Мгц)
 Память: 128 Мб ROM (ПЗУ) и 64 Мб RAM (ОЗУ)
 Экран: Цветной TFT трансфлективный, сенсорный, 65536 цветов (16-bit)
 Разрешение экрана: QVGA (240x320 пикселей)
 Размер экрана: диагональ 3.5"
 Габариты: 130 x 61 x 19 мм
 Беспроводные интерфейсы: Bluetooth 1.2 (A2DP, Class 2), IrDA
 Проводное подключение: USB через кредл или переходник
 Фото/Видеокамера: CMOS 0.3 Мпиксела (640x480 точек)
 Динамик и выход minijack (стерео) (2,5 мм)
 Слоты расширения: Secure Digital, Multimedia Card, SDIO
 Операционная система: Windows Mobile Pocket PC 2003 Phone Edition / Pocket PC 2003SE
 Батарея: Съёмный литий-ионный аккумулятор ёмкостью 1200 мАч
 Время работы при разговоре: 3 часа
 Время работы в режиме ожидания: 160 часов
 Ввод информации: Стилус, Хард-кнопки, Джойстик, Виртуальная клавиатура

Ссылки 
Обсуждение на форумах
 xda-developers.com
 buzzdev.net

Смартфоны HTC